Le Tournament of Champions 1999 est l'édition 1999 du Tournament of Champions, qui est un tournoi PSA World Series. Le tournoi se déroule à Grand Central Terminal à New York du  au . La tête de série  Jonathon Power remporte le titre en battant Martin Heath en finale.

Le champion du monde canadien Jonathon Power remporte le premier évènement majeur de la saison en battant en finale la tête de série  Ahmed Barada.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournament of Champions

Liens externes 
 

Masculin 1999
Squash en 1999
Événement sportif à New York
Sport aux États-Unis en janvier 1999